Le nom Miotte peut faire référence à :
 Miotte, mont situé au nord-est de la ville de Belfort.
 Jean Miotte (né en 1926), peintre français.